Санжа́р Атха́мович Турсу́нов (; ) — узбекистанский футболист, полузащитник клуба «Бунёдкор». Выступал в национальной сборной Узбекистана.
Данное время играет за АГМК (Алмалык)

Карьера

Клубная 
На молодёжном уровне Санжар играл за «Пахтакор». В 2006 году переехал в Россию и стал выступать за «Иртыш». За омский клуб футболист дебютировал 23 апреля во встрече против «Зари» (Ленинск-Кузнецкий). Через три дня забил первый гол, поразив ворота «Кузбасс-Динамо». До 2008 года он во втором дивизионе сыграл 86 матчей и забил 13 голов. Также играл в Кубке. Там провёл 5 встреч.

В январе 2009 года перешёл в «Волгу» Нижний Новгород, которая дебютировала в первом дивизионе. В дебютном сезоне Турсунов сыграл 35 матчей и однажды забил. В следующем году он провёл на один матч больше, поразив ворота 6 раз, и стал одним из лучших распасовщиков турнира с 10 голевыми передачами. «Волга» заняла второе место и вышла в Премьер-лигу. Там Санжар дебютировал 14 марта 2011 года в матче 1-го тура против «Томи», выйдя на замену на 61-й минуте вместо Сергея Яшина.

31 декабря 2011 года перешёл во владикавказскую «Аланию».

В феврале 2013 года стал игроком ташкентского «Локомотива», провёл 11 матчей в течение первого круга.

С июля 2013 играл за ФК «Газовик» (Оренбург).

Зимой 2013/14 перешёл в полтавскую «Ворсклу» на правах свободного агента. 25 января 2016 года покинул «Ворсклу», получив серьёзное предложение от катарского клуба «Умм-Салаль».
В августе 2016 года вернулся в «Ворсклу».

В сборной 
Дебютировал в сборной Узбекистана 25 декабря 2010 года в игре против Бахрейна, первый гол за национальную команду забил 15 ноября 2011 в ворота Таджикистана.

На Кубке Азии 2011 сыграл во всех 6 матчах своей сборной. Узбекистан занял четвёртое место. На следующем Кубке Азии в 2015 году принял участие во всех четырёх матчах.

Примечания

Ссылки 
 Турсунов Санжар Атхамович — профиль на сайте Sportbox.ru

Футболисты России
Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Аль-Харитият»
Игроки ФК «Тэджон Хана Ситизен»
Игроки ФК «Бунёдкор»